Formule 2 v roce 2009 byla první sezónou znovu obnovené závodní série Formule 2. Začala ve španělské Valencii dne 30. května a skončila v Barceloně ve Španělsku dne 1. listopadu. V sezóně zvítězil španělský závodník Andy Soucek před Kanaďanem Robertem Wickensem.

Jezdecké složení

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Reference 

Formule 2
Motoristické sporty v roce 2009